L'Institut médico-psycho-pédagogique et éducatif pour les troubles du comportement de l'enfant et du préadolescent (IMPPEC) est une structure hospitalière dédiée à l'accompagnement d'enfants présentant des difficultés psychologiques. Créé en 2007 par arrêté préfectoral de la mairie de Paris, l'IMPPEC a le statut d'établissement public départemental d'hospitalisation dépendant de l'hôpital Sainte-Anne.

Lien externe 
 Fiche descriptive dans l'Annuaire des établissements d'action sociale.

Pédopsychiatrie
Adolescence
Pédiatrie
Organisation des soins en psychiatrie